Kercheval este un nume de familie. El a fost/este purtat de persoane notabile precum:

Albert Fenner Kercheval, poet și fermier american
Jesse Lee Kercheval (n. 1956), scriitor și profesor american
Ken Kercheval (1935–2019), actor american
Ralph Kercheval (1911–2010), fotbalist american
Samuel Kercheval (1767–1845), scriitor și avocat american
Thomas A. Kercheval (1837–1915), politician american